RAB steht für:

 Ramstein Air Base
 Rat für Auswärtige Angelegenheiten, eine Zusammensetzung des EU-Ministerrats
 Rechtsaufsichtsbehörde, siehe Rechtsaufsicht
 Regionalverkehr Alb-Bodensee, ein Busunternehmen der Deutschen Bahn
 Reichsautobahn
 Reiseabbruchversicherung
 Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, siehe LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland
 Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde in der Schweiz
 Bahnhof Allensbach (DS100-Code)
 Flughafen Rabaul (IATA-Code), Flughafen von Rabaul, Provinz East New Britain, Papua-Neuguinea

Rab steht für:
 Rab, Insel in Kroatien
 Rab (Stadt), gleichnamige Ortschaft auf dieser Insel
 Rab (Ehrentitel), Ehrentitel für jüdische Gelehrte allgemein
 Ehrentitel des Amoräers Abba Arikha (um 160–247) als individueller Beiname
 Rab-Proteine, Familie von Proteinen

Rab ist der Familienname folgender Personen:
 A. S. M. Abdur Rab (* 1945), Politiker in Bangladesch
 Sara Goldrick-Rab (* 1977), US-amerikanische Bildungsexpertin
 Tibor Rab (* 1955), ungarischer Fußballspieler

rab steht für:
 Chamling (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Siehe auch:
 Raab
 Rav

Abkürzung